Esta é uma lista de futebolistas do Futebol Clube do Porto.

Jogadores Principais
 Vincent Aboubakar
 M. Marega
 Casillas
 João Moutinho
 Bruno Alves
 Iván Marcano

Melhores marcadores

Outros recordes 
O defesa que mais golos marcou na equipa foi Zé Carlos. O brasileiro marcou 26 golos em seis épocas no dragão em 1989–90 e entre 1991 e 1996. Vítor Baía, antigo guarda-redes do clube, foi o jogador que mais títulos da Primeira Divisão venceu, com dez troféus conquistados. O portista que mais jogou na equipa principal foi João Pinto, que fez 587 jogos entre 1981 e 1997. João Pinto é também o jogador que mais jogou na seleção enquanto portista, tendo estreado em 16 de fevereiro de 1983 contra a França e feito 71 partidas. Os jogadores que mais jogaram numa só época foram Vítor Baía (1990–91), Drulović (1999–00), Hulk e João Moutinho (ambos em 2010–11), os quatro com 53 jogos. O primeiro portista internacional foi Artur Augusto, cuja estreia aconteceu a 8 de dezembro de 1921. A aquisição mais cara de sempre foi a do brasileiro Hulk, tendo o FC Porto pago 19 milhões de euros. Curiosamente, a saída dele para o Zenit São Petersburgo foi também a venda mais alta de sempre do clube, juntamente com Radamel Falcao, tendo rendido 40 milhões de euros em 2012 e 2011 respetivamente.

A maior assistência no Estádio das Antas aconteceu em 1980, quando 59 327 espetadores foram ver a equipa jogar contra o Benfica. A maior assistência no atual Estádio do Dragão foi de 50 818 espetadores, contra o Deportivo La Coruña em 2003.

Por temporada

Atual

2017-18
Atualizado em 30 de janeiro de 2018.

Bibliografia 
 
 

Futebol Clube do Porto